Wyniki Grand Prix Włoch na Autodromo Nazionale di Monza 14 września 2003.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Włochy
2003
2003 we Włoszech